Остров Галля — пятый по площади остров архипелага Земля Франца-Иосифа. Назван в честь американского полярного исследователя Чарльза Френсиса Холла ().

География 
Находится между островами Мак-Клинтока и Землёй Вильчека в южной части архипелага. Почти полностью покрыт льдом. Площадь острова 1049 км² (384 кв мили).

История 

Был открыт Австро-венгерской полярной экспедицией Юлиуса Пайера и Карла Вайпрехта. Южная оконечность острова — мыс Тегетхофф, стал первой землёй архипелага, замеченной с экспедиционного судна , именем которого и был назван 30 августа 1873 года. Первая высадка на острове была осуществлена Юлиусом Пайером в рамках санного похода, предпринятого 10—15 марта 1874 года (12 марта). Летом 1898 года остров был избран в качестве экспедиционной базы для работы команды , но так им и не стал.

На мысе Тегетхофф установлен памятник шхуне «Адмирал Тегетгофф», на которой Пайер с Вайпрехтом открыли архипелаг. В середине 90-х в окрестностях мыса был снят документальный фильм о первооткрывателях островов.

Примечания

Ссылки 
Панорамы острова Галля на Яндекс. Картах  . Яндекс. Карты.

Источники 
 

 
Острова архипелага Земля Франца-Иосифа